Анато́лий Карташо́в: Карташов, Анатолий Николаевич (1937—2005) — советский ватерполист.
 Карташов, Анатолий Серафимович (род. 1948) — советский легкоатлет-многоборец.
 Карташов, Анатолий Яковлевич (1932—2005) — советский лётчик-истребитель.